Melanosella är ett släkte av svampar. Melanosella ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Melanosella